Георги Аврамов може да се отнася за:
 Георги Аврамов (1901 – 1944), български комунист, деец на БКП
 Георги Аврамов (1930 – 1999), български режисьор
 Георги Аврамов (р. 1983), български футболист
 Георги Аврамов (търговец),
 Георги Аврамов, български актьор